Helichrysum melitense — вид цветковых растений семейства астровых. Является эндемиком мальтийского острова Гоцо.

Описание 
Представляет собой низкий, высотой 30—70 см, полукустарник. Цветочные головки жёлтые, с запахом карри, собраны в конечные соцветия. Листья узкие, ланцетной формы, покрыты серебристыми, почти паутинистыми волосками, которые защищают растение от сильных ветров и высыхания в течение летней засухи.

Распространение и экология 
Helichrysum melitense распространён лишь на острове Гоцо, расположенном в Средиземном море, и является его эндемиком. Произрастает на преимущественно на открытых солнечных местах, как правило, на прибрежных скалах и осыпях.

Таксономия 
Вид Helichrysum melitense входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания 

Эндемики Мальты
Астровые